Тепозанес има више значења:

 Тепозанес (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Тепозанес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тепозанес (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тепозанес (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тепозанес (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тепозанес (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тепозанес (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику